Zybowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Zybowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Zybowka – wieś w obwodzie tulskim